European Curling Federation  – federazione europea di curling
 European Cyclists' Federation  – federazione che raccoglie organizzazioni nazionali per la mobilità urbana in bicicletta
 Elemental Chlorine Free – letteralmente "senza cloro", è un tipo di carta ecologica in quanto per la sua sbiancatura sono stati usati prodotti esenti da cloro elementare organico.